Cărpiniș (Timiș), een gemeente in het Roemeense district Timiș
 Cărpiniș (Gorj), een plaats in het Roemeense district Gorj
 Cărpiniș (Hunedoara), een plaats in het Roemeense district Hunedoara
 Cărpiniș (Brașov), een plaats in het Roemeens district Brașov
 Cărpiniș (Maramureș), een plaats in het Roemeense district Maramureș
 Cărpiniș (Roșia Montană), een plaats in de gemeente Roșia Montană, in het Roemeense district Alba
 Cărpiniș (Gârbova), een plaats in de gemeente Gârbova, in het Roemeense district Alba